La Route nationale 5 est un nom utilisé pour plusieurs routes.
 Route nationale 5 en Afrique du Sud
 Route nationale 5 en Algérie (aussi appelée « La route du Constantinois »)
 Route nationale 5 en Argentine
 Route nationale 5 en Belgique
 Route nationale inter-états 5 et Route nationale 5 au Bénin
 Route nationale 5 au Burkina Faso
 Route nationale 5 au Cambodge
 Route nationale 5 au Cameroun
 Route nationale 5 en République du Congo
 Route nationale 5 en République démocratique du Congo
 Route nationale 5 en Croatie
 Route nationale 5 en Estonie
 Route nationale 5 en Finlande
 Route nationale 5 en France métropolitaine
 Route nationale 5a en France métropolitaine ;
 Route nationale 5bis en France métropolitaine ;
 Route nationale 5 en Guadeloupe
 Route nationale 5 en Martinique
 Route nationale 5 à La Réunion
 Route nationale 5 au Gabon
 Route nationale 5 en Guinée
 Route nationale 5 en Inde
 Route nationale 5 en Italie
 Route nationale 5 à Djibouti
 Route nationale 5 au Luxembourg
 Route nationale 5 à Madagascar
 Route nationale 5 au Maroc
 Route nationale 5 en Pologne
 Route nationale 5 en Roumanie
 Route nationale 5 au Sénégal
 Route nationale 5 en Slovénie
 Route nationale 5 au Togo
 Route nationale 5 en Tunisie
 Route nationale 5 au Viêt Nam

Voir aussi